Francisca – nome tradizionale dell'ascia da getto dei Germani occidentali che la diffusero presso i Franchi
 Francisca – una delle decorazioni del regime di Vichy, la Francisque de Vichy o l'Ordine della francisca (Ordre de la francisque)
 Francisca – variante spagnola del nome di persona femminile Francesca
 Francisca – film del 1981 diretto da Manoel de Oliveira

Altri progetti